Static:

 Static — третий альбом итальянской группы Planet Funk.
 Static — сингл с этого альбома.
 Static-X — американская метал-группа из Лос-Анджелеса, Калифорния.